FIFA Street (computerspelserie), de naam van een serie voetbalsimulatiespellen waarin straatvoetbal wordt gespeeld
 FIFA Street (2005), het eerste spel
 FIFA Street 2, de opvolger van FIFA Street
 FIFA Street 3, de opvolger van FIFA Street 2
 FIFA Street (2012) (ook bekend als FIFA Street 4), de opvolger van FIFA Street 3